Strandlopers en snippen, een familie van vogels
 de bijnaam voor een bankbiljet van honderd Nederlandse gulden
 Enkel-nucleotide polymorfie, single-nucleotide polymorphism
 Fokker PH-AIS, bijgenaamd de Snip, een voormalig vliegtuig van de KLM van het type Fokker F.XVIII, dat de eerste vlucht Amsterdam-Curaçao maakte

Zie ook 
De Snip (doorverwijspagina)